Charge-coupled device, een (meestal lichtgevoelige) geïntegreerde schakeling
 Centrum Christendemocraten, een Italiaanse politieke partij
 Carbonate compensation depth, in de oceanografie de diepte waarop geen calciumcarbonaat meer voorkomt
 Colony collapse disorder, bijenverdwijnziekte bij bijen
 Crisis Controledienst, een Nederlandse overheidsinstantie die van 1934 tot 1954 toezicht hield op de handel in schaarse goederen